

Cinema 
 Casablanca Passage (The Passage) – film di guerra del 1979 diretto da J. Lee Thompson
 The Passage  – film del 2007 diretto da Mark Heller
 The Passage  – film del 2011 diretto da Roberto Minervini

Letteratura 
 Il passaggio (The Passage) – romanzo di Justin Cronin del 2010

Musica 
 The Passage – gruppo musicale britannico
 The Passage – album di Andy Narell del 2004
 The Passage – album dei DGM del 2016
 The Passage – singolo dei Lunatic Soul del 2020

Televisione 
 Il passaggio (The Passage) – episodio della terza stagione di Battlestar Galactica
 The Passage – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Passage